Diplodonta torrelli är en musselart som beskrevs av John Gwyn Jeffreys 1976. Diplodonta torrelli ingår i släktet Diplodonta och familjen Ungulinidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
torrelli